El nombre de Catedral de Santa Ana es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a Santa Ana.

Advocación 
 Santa Ana, madre de Virgen María

Catedrales 
 'Nota:' Ordenadas por país, luego por localidad/ciudad y después por diócesis

Catedral de Santa Ana, en Caicó
 Catedral de Santa Ana, en Mogi das Cruzes
 Catedral de Santa Ana, en Ponta Grossa
 Catedral de Santa Ana, en Uruguaiana

Catedral de Santa Ana, en Quebec

Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Ocaña Iglesia Madre de la Diócesis de Ocaña

Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana

Catedral Basílica de Santa Ana, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
 Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Tarazona

Catedral de Santa Ana, en Great Falls
 Catedral de Santa Ana, en Nueva York

Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Apt, Vaucluse

Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Debrecen

Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Tarma, Junín

Catedral de Santa Ana (St Anne’s Cathedral), en la ciudad de Belfast (Irlanda del Norte)
 Catedral de Santa Ana (St Anne’s Cathedral), en la ciudad de Leeds (Inglaterra)

Catedral de Santa Ana, en la ciudad de Kurunegala